Michele Tosini (1503-1577), peintre italien,
 Pino Tosini (1924-2003), réalisateur et scénariste italien,
  (1904-1965), footballeur italien,
 Antonio Tosini (1946), footballeur belge.
Patronyme italien